Малверн () — название нескольких населённых пунктов:

Великобритания 
 Малверн (англ.) — город в графстве Вустершир, Англия.

США 
 Малверн (Арканзас) () — город в округе Хот-Спринг, штат Арканзас.
 Малверн (Пенсильвания) (англ.) — городок в штате Пенсильвания.